Las siglas AEP pueden referirse a:

Agencia Espacial del Paraguay, creada en 2014
Asociación Española de Pediatría, fundada en 1949.
Associació d'Estudiants Progressistes (Asociación de Estudiantes Progresistas), sindicato de estudiantes de Cataluña.
Ateneu Enciclopèdic Popular, asociación civil cultural fundada en Barcelona en el año 1902.
El código IATA para el Aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires, Argentina.
Asociación Española de Perfusionistas, 

Acrónimos
Siglas